Morabet ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed Morabet (* 1998), deutsch-marokkanischer Fußballspieler
 Mohamed El Morabet (* 1983), Übersetzer, Politologe und Kolumnist